Сайц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сайц, Крис (род. 1987) — американский футболист, вратарь.
 Сайц, Патрик (род. 1978) — американский актёр озвучивания, режиссёр дубляжа и сценарист. См. также 
 Зайц